Pennefather ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Pennefather (1902–1983), singapurische Badmintonspielerin
 John L. Pennefather (1798–1872), britischer General